Northrop Grumman Corporation, «Нортроп Грумман» — американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий и авиакосмической отрасли.

Образована в 1994 году в результате слияния компаний Northrop Corporation и Grumman Corporation. В числе крупнейших компаний США по размеру выручки в 2022 году (список Fortune 500) Northrop Grumman заняла 101-е место. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Northrop Grumman заняла 236-е место. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 88 % выручки) компания в 2021 году занимала 4-е место в мире.

История 
Предшественниками корпорации являются две авиастроительные компании. Grumman Aircraft Engineering Corporation была основана в 1929 году. Через 10 лет появилась Northrop Aircraft Company. После окончания «Холодной войны» был существенно сокращён оборонный бюджет США, и, как следствие, началась консолидация компаний военно-промышленного комплекса страны. В 1994 году Northrop приобрела Grumman за 2,17 млрд долларов, образовав Northrop Grumman Corporation. Уже через три года было достигнуто соглашение о слиянии с другой корпорацией, Lockheed Martin, однако эта сделка была заблокирована Правительством США. Корпорация начала расширять подразделение оборонной электроники, были куплены компания Logicon и активы в этой области нескольких других компаний, в частности Westinghouse. В 2000 году была продана авиастроительная компания Vought Aircraft и куплена Litton Industries (этот производитель военной электроники и кораблей обошёлся 5,59 млрд долларов). В следующем году за 2,6 млрд долларов была куплена компания Newport News Shipbuilding, занимающаяся производством авианосцев и подводных лодок; эта покупка сделала Northrop Grumman крупнейшим в мире производителем военных судов. К 2002 году выручка корпорации достигла 18 млрд долларов, по сравнению с 9 млрд в 1994 году.

В 2002 году была куплена  В 2011 году судостроительное подразделение было выделено в самостоятельную компанию Huntington Ingalls Industries. В 2018 году была куплена компания Orbital ATK, Inc., производитель спутников и ракетоносителей. Northrop Grumman была основным подрядчиком при производстве телескопа «Джеймс Уэбб».

В мае 2019 года Northrop Grumman Innovation Systems вошла в список компаний, отобранных НАСА для разработки и производства прототипов космических аппаратов для высадки на Луну в рамках новой американской лунной программы «Артемида».

В 2021 году подразделение информационных технологий было продано .

Собственники и руководство 
Акции Northrop Grumman Corporation котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, около 85 % акций принадлежит институциональным инвесторам. Крупнейшими из них по состоянию на декабрь 2022 года были: Capital Group Companies (9,8 %), State Street Corporation (9,3 %), The Vanguard Group (7,9 %), BlackRock (5,9 %), Wellington Management Group (4,4 %), Fidelity Investments (4,3 %), Massachusetts Financial Services (3,4 %).

Кэти Уорден (Kathy J. Warden, род. в 1971 году) — председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор с 2019 года, в корпорации с 2008 года.

Деятельность 
На правительство США в 2021 году приходилось 85 % выручки корпорации, на продажи в страны Европы — 6 %, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — 5 %. Основные производственные мощности находятся в США, также имеются предприятия в Австралии, Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Подразделения по состоянию на 2021 год:
 Аэронавтика (Aeronautics Systems) — производство систем управления для различных военных летательных аппаратов (пилотируемых и беспилотных); выручка 11,3 млрд долларов.
 Оборонные системы (Defense Systems) — производство различных типов ракет и противоракетных систем, а также подготовка военнослужащих и обслуживание военной техники; выручка 5,8 млрд долларов.
 Разведывательные системы (Mission Systems) — аппаратные и программные средства сбора информации, системы связи, навигации, наблюдения, компьютерная техника, радары, системы оповещения; выручка 10,1 млрд долларов.
 Космические системы (Space Systems) — производство спутников, ракетоносителей, систем противоракетной обороны, баллистических ракет; выручка 10,6 млрд долларов.

Корабли

Самолёты 

 Northrop A-17
 Northrop YB-49
 Northrop XP-56
 Northrop B-2 Spirit
 RQ-4 Global Hawk (БПЛА)

Дирижабли 
 Airlander 10

Космические корабли 
 Cygnus

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Patents owned by Northrop Grumman

Northrop Grumman
Компании США
Судостроительные предприятия США
Оборонно-промышленный комплекс США
Авиастроительные компании США
Производители беспилотных летательных аппаратов США